Döschütz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Döschütz (Großweitzschen), Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen
 Döschütz (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz im Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Döbschütz